Komu zvoni je lahko:

 Komu zvoni, verz angleškega pesnika Johna Donna
 Komu zvoni (roman) - roman ameriškega pisatelja Ernesta Hemingwayja in njegove ekranizacije:
 Komu zvoni (film) - ameriški film iz leta 1943
 Komu zvoni (pesem) - skladba slovenske rock skupine Društvo mrtvih pesnikov